Die Motor City Open 2006 fanden vom 2. bis 7. November 2006 in Detroit, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und war mit 30.000 US-Dollar dotiert.

Titelverteidiger war Jonathon Power, der nicht erneut teilnahm. Im Endspiel setzte sich der topgesetzte John White gegen Liam Kenny mit 11:3, 11:4 und 11:6 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Michael Joint einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2006